Cahul este un nume propriu din arealul limbii române. Se poate referi la:

Cahul, important oraș situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, situat în apropiere de frontiera cu România și la 175 km sud de Chișinău

Unități administrative
Județul Cahul (1918–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României
Districtul Cahul (1952–1953), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească.
Județul Cahul (1998–2003), județ al Republicii Moldova.
Raionul Cahul (1940–1941, 1944–1949, 1953–1962, 1964–1998, 2003–), unul din cele 32 de raioane ale Republicii Moldova

Alte sensuri
Lacul Cahul
Râul Cahul
Rezervația naturală Cahul

Vezi și
Bătălia de la Cahul
Cahul, Bolgrad și Ismail

Nume proprii
Toponime românești